Клитий:
 Клитий — гигант, участвовал в Гигантомахии, убит Гекатой
 Клитий — персонаж древнегреческой мифологии, сын Еврита
 Клитий — древнегреческий вазописец
 (55676) Клитий — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.